La réserve biologique du Haut-Chéran peut désigner deux aires protégées de France, en Savoie :
 la réserve biologique dirigée du Haut-Chéran ;
 la réserve biologique intégrale du Haut-Chéran.